Enrique de Prusia puede referirse a:

 Enrique de Prusia (1726-1802), hermano de Federico II de Prusia.
Enrique de Prusia (1781-1846), hijo de Federico Guillermo II de Prusia y hermano de Federico Guillermo III de Prusia.
 Enrique de Prusia (1747-1767), hijo de Augusto Guillermo de Prusia.
 Enrique de Prusia (1862-1929), hermano de Guillermo II de Prusia.